Торгунский — посёлок в Николаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Барановского сельского поселения. Население  чел. ().

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 февраля 2005 года № 1005-ОД хутор вошёл в состав образованного Барановского сельского поселения.

География 
Расположен на северо-востоке региона, по левобережью Волгоградского водохранилища, в пределах степной зоны Низкого Заволжья, между реками Торгун, Базарная Солянка и Палассовским каналом.

Уличная сеть состоит из двух типов географических объектов:
 Территория ФХ Культурный
 Улица — ул. Торгунская

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 116 человек мужчин — 62, женщин — 54 (53,4 и 46,6 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 61 %, казахи	27 % из общей численности населения в 145 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Фермерское хозяйство, личное подсобное хозяйство.

Ведется газификация хутора. Строительство газопровода в п. Торгунский включено в областную целевую программу «Газификация Волгоградской области на 2013—2017 годы»

Транспорт 
К посёлку ведёт дорога муниципального значения.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Николаевского района (Волгоградская область)